Horvátország
Brčići falu Poreč községben, Isztria megyében
Brčići falu Tinjan községben, Isztria megyében